PRVA ist die Abkürzung für:

 Public Relations Verband Austria, ein Berufsverband in Österreich
 Prva srpska televizija, ein privater serbischer Fernsehsender (Kurzbezeichnung)

PRVA